Zeyva (o Dzeyva/Zeyvə) può riferirsi a:
Zeyva – comune dell'Armenia (provincia di Armavir);
Zeyva – comune dell'Armenia (provincia di Syunik);
Zeyva Turkakan – comune dell'Armenia (provincia di Armavir);
Kələzeyvə – comune dell'Azerbaigian (distretto di İsmayıllı);
Zeyvə – comune dell'Azerbaigian (rajon di Davachi);
Zeyvə – comune dell'Azerbaigian (rajon di Goranboy);
Zeyvə – comune dell'Azerbaigian (rajon di İsmayıllı);
Zeyvə – comune dell'Azerbaigian (rajon di Laçın);
Zeyvə – comune dell'Azerbaigian (rajon di Sharur).